Ваља Њагра има више значења:

 Ваља Њагра (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Ваља Њагра (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији